Суета сует:

 «Суета сует и всяческая суета» () — латинское крылатое выражение.
 «Суета сует» — художественный фильм режиссёра Аллы Суриковой (1978).